Alice Chelangat (née en 1976), athlète kényane
Annet Chemengich Chelangat (née en 1993), athlète ougandaise
Mercyline Chelangat (née en 1997), athlète ougandaise
Sheila  Chelangat (née en 1998), athlète kényane